Аленка Бика́р (; ) — словенская легкоатлетка, бегунья на короткие дистанции. Участница трёх Олимпийских игр (1996-2004). Чемпионка Средиземноморских игр 2005 года.

Спортивная биография 
Аленка Бикар трижды принимала участие в летних Олимпийских играх. Дебют у словенской бегуньи состоялся в 1996 году на играх в Атланте. Бикар выступила на дистанции 200 метров и показала неплохой результат, пробившись в полуфинал, где с результатом 22,82 с заняла 7-ое место в своём забеге. В 2000 году на летних Олимпийских играх в Сиднее спортсменке удалось пробиться в четвертьфинал на 200-метровке, но дальше пройти не удалось. Для попадания в следующий раунд Бикар не хватило всего 0,06 с. Летние Олимпийские игры 2004 года в Афинах также не принесли особых успехов словенской спортсменке. Бикар прошла в четвертьфинал, но выступила там очень неудачно, заняв 7-ое место в своём забеге.

Главными достижениями в карьере Бикар являются серебро чемпионата Европы в помещении, завоёванное в 2000 году, а также две медали выигранных на Средиземноморских играх.

В 2008 году завершила спортивную карьеру.

Достижения 
 Спортсменка года в Словении (2001).

Личные рекорды

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте IAAF 

Бегуны на короткие дистанции Словении
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года